McIntosh County kan syfta på flera olika countyn i USA

 McIntosh County, Georgia
 McIntosh County, North Dakota
 McIntosh County, Oklahoma